Příjmení Vízek nosí více osobností:

 František Vízek (* 1940) – český učitel a politik
 Ladislav Vízek (* 1955) – český fotbalista
 Milan Vízek (* 1962) – český fotbalista, útočník
 Patrik Vízek (* 1993) – český fotbalista, brankář

Externí odkazy